Het provinciedistrict Bouillon, dat deel uitmaakt van arrondissement Neufchâteau in de Belgische provincie Luxemburg, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Bouillon, Paliseul en Wellin.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Bouillon omvat enkel de gemeente Bouillon.
 Het kieskanton Paliseul omvat de gemeenten Bertrix, Herbeumont en Paliseul.
 Het kieskanton Wellin omvat de gemeenten Daverdisse, Tellin en Wellin.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 4 van de 9 zetels van het kiesarrondissement Neufchâteau toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luxemburg werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56). Voorheen kreeg dit district 6 zetels.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Bouillon
 (*)1991: PCN (0,64%) / 1994: PLETS (0,7%) / 2000: P.A.P. (0,8%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Bouillon
Bouillon